Jahoda může být:

 jahoda – nepravý plod jahodníku
 Jahoda (Letopisy Narnie) – kůň z knižní série Letopisy Narnie
 Jahoda (příjmení)